{{Підсумок змагань на Олімпійських іграх
|змагання = Бокс, до 64 кг 
|ігри = 2004 Літо
|зображення = 
|підпис = 
|місце проведення = 
|дати = 15-28 серпня 2004
|учасників =27
|країн =27
|золото = Манус Бунжумнонг
|золотоНОК =THA
|срібло = Юдель Джонсон
|сріблоНОК =CUB
|бронза = Борис Георгієв
|бронза2 = Іонуц Георге
|бронзаНОК =BUL
|бронзаНОК2 =ROU
|попередні = 2000
|наступні = 2008
}}

Турнір з боксу в першій напівсередній вазі на літніх Олімпійських іграх 2004 пройшов з 15 по 28 серпня і в ньому взяли участь 27 боксерів. Вагові норми становили від 60 до 64 кг.

 Формат змагань 
Участь у турнірі брали 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

 Розклад 

 Змагання 
 |RD2-score09=29
|RD2-team10= |RD2-score10=15
|RD2-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Віллі Блен|FRA|2004|літніх}} |RD2-score11=28
|RD2-team12= |RD2-score12=20
|RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Іонуц Георге|ROU|2004|літніх}} |RD2-score13=28
|RD2-team14= |RD2-score14=19
|RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Мікеле ді Рокко|ITA|2004|літніх}} |RD2-score15=33
|RD2-team16= |RD2-score16=25
|RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Юдель Джонсон|CUB|2004|літніх}} |RD3-score01=32
|RD3-team02= |RD3-score02=28
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Борис Георгієв|BUL|2004|літніх}} |RD3-score03=20
|RD3-team04= |RD3-score04=18
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Манус Бунжумнонг|THA|2004|літніх}} |RD3-score05=20
|RD3-team06= |RD3-score06=8
|RD3-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Іонуц Георге|ROU|2004|літніх}} |RD3-score07=29
|RD3-team08= |RD3-score08=18
|RD4-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Юдель Джонсон|CUB|2004|літніх}} |RD4-score01=13
|RD4-team02= |RD4-score02=9
|RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Манус Бунжумнонг|THA|2004|літніх}} |RD4-score03=30
|RD4-team04= |RD4-score04=9
|RD5-team01= |RD5-score01=11
|RD5-team02=

Посилання 
 Official Olympic Report 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004